Shinano – rzeka w Japonii
 „Shinano” – nazwa japońskich okrętów